Por reino animal puede designarse:

 al reino Animalia, un amplio grupo de seres vivos, de organismos eucariotas, heterótrofos, pluricelulares y tisulares; o
 al reino animal, uno de los cinco reinos de existencia en la doctrina del budismo;
 a El reino animal, película estadounidense del año 1932.